

Codici 
 xhd – codice ISO 639-3 della lingua hadrami

Altro 
 XHD – abbreviazione di Extreme High Definition